Schubart är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Christian Friedrich Daniel Schubart (1739–1791), tysk poet och tonsättare
 Georg Schubart (1650–1701), tysk jurist och filosof
 Hermanfrid Schubart (född 1930), tysk arkeolog
 Joachim Schubart (född 1928), tysk astronom
 Johann Christian Schubart (1734–1787), tysk lantbruksreformator
 Johann Heinrich Christian Schubart (1800–1885), tysk klassisk filolog
 Ludwig Schubart (1765–1811), tysk skriftställare
 Walter Schubart (1897–1942), tysk kulturfilosof
 Wilhelm Schubart (1873–1960), tysk klassisk filolog och antikhistoriker

Se även 
 1911 Schubart – en asteroid i huvudbältet
 Schubert (olika betydelser) – flera